Błędowo ist der Name mehrerer Ortschaften in Polen;

 Błędowo (Barciany) im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Blandau, Kreis Gerdauen, Ostpreußen
 Błędowo (Płużnica) im Powiat Wąbrzeski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, bis 1945: Blandau, Kreis Kulm, Westpreußen
 Błędowo (Lubień Kujawski) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Błedowo (Pomiechówek) in der Woiwodschaft Masowien
 Błędowo (Baranowo) in der Woiwodschaft Masowien